Бернацкая — женская форма фамилии . Бернацкая, Марианна (1888—1943) — блаженная Римско-Католической Церкви, мученица.
 Бернацкая, Наталья Илларионовна (род. 1986) — первый заместитель Министра юстиции Украины (с 14 января 2015 года).

См. также 
 Бернацкие